MYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mc Call (Idaho) (Stati Uniti)